Love Letter (или Love Letters) может ссылаться на:

Музыка

Альбомы 
 Love Letter — альбом Миюки Накадзимы 2003 года.
 Love Letter — альбом Gackt 2005 года.
  — альбом Ар Келли 2010 года.
 Love Letters — альбом Джули Лондон 1962 года. 
 Love Letters — альбом группы Metronomy 2014 года.

Песни 
 Love Letter — песня рок-группы Nick Cave and the Bad Seeds.
 Love Letters — песня, написанная Эдвардом Хейманом и Виктором Янгом, джазовый стандарт.

См. также 
 LoveLetter или ILOVEYOU, компьютерный вирус.